El término venado se refiere generalmente al animal, como lo es el venado de cola blanca, o el venado de las pampas, etc.

También puede referirse a:

División Administrativa

Venado (San Luis Potosí), ciudad en el estado mexicano de San Luis Potosí.
El Venado, una población en Venezuela.
Venado (Costa Rica)

Páginas que contienen venado.